Die Kawasaki Z 200 ist ein Einzylinder-Viertakt-Motorrad des japanischen Herstellers Kawasaki. Sie wurde im Herbst 1976 auf der IFMA vorgestellt und von 1977 bis 1983 gebaut. Sie kostete  2.998 DM. In Deutschland wurde sie 1980 von der größeren Z 250 abgelöst.

Technische Daten 
Allgemein

Abmessungen

Motor

Kraftübertragung

Rahmen und Fahrgestell

Bestand in Deutschland 

Stand: 1. Januar 2011

Weblinks 

Portrait der Z 200:

Literatur 

 Andi Seiler: Kawasaki: Motorräder seit 1965. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-613-02727-5, Seite 63 (Reihe Typenkompass)
 Reiner H. Nitschke und Mike Barke: Kawasaki : Historie, Modelle, Technik 1961 bis 1991. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1988

Siehe auch 
 Liste der Kawasaki-Motorräder

Einzelnachweise 

Motorradmodell
Z 0200